Cor Gubbels (1898-1975), een Nederlands snelwandelaar
Hedy Gubbels (1950), een Nederlands beeldend kunstenaar
Klaas Gubbels (1934), een Nederlands beeldend kunstenaar
Noël Gubbels (1874-1950), een Belgisch missiebisschop

Zie ook 
Goebbels (doorverwijspagina)